czeladź – służba w okresie I Rzeczypospolitej
 Czeladź – miasto w woj. śląskim, w powiecie będzińskim, w Zagłębiu Dąbrowskim
 Czeladź Mała – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Jemielno
 Czeladź Wielka – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Wąsosz

Zobacz też 
 CKS 1924 Czeladź
 CKS Czeladź (żużel)
 PUP Czeladź